Heidoti puede referirse a:
 Heidoti (Saramacca), es un pueblo al río Saramacca en Suriname
 Heidoti (Coppename), era un pueblo al río Coppename en Suriname